Masterpiece kan syfta på:

 Masterpiece (musikalbum av R.K.M & Ken-Y) – musikalbum av R.K.M & Ken-Y
 Masterpiece (Madonna) – singel av Madonna
 Masterpiece (Jessie J) – singel av Jessie J
 Masterpiece (musikalbum av The Temptations) – musikalbum från 1973 av The Temptations
 Masterpiece (The Temptations) – singel från albumet